Sturgess är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eric Sturgess (1920 – 2004), sydafrikansk tennisspelare
 Jim Sturgess (född 1978), brittisk skådespelare

Se även
Sturges

Engelska efternamn